Yanofsky ist der Nachname der folgenden Personen:

 Charles Yanofsky (1925–2018), amerikanischer Genetiker
 Daniel Abraham Yanofsky (1925–2000), kanadischer Schachspieler
 Nikki Yanofsky (* 1994), kanadische Jazz- und Popsängerin

Siehe auch:
 Janovsky
 Janowsky
 Janowski